Chincha Alta (plaats), een stad in de Peruaanse provincie Chincha
 Chincha Alta (district), een district in de Peruaanse provincie Chincha